Benecke är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Berthold Benecke (1843–1886), tysk iktyolog 
 Ernst Wilhelm Benecke (1838–1917), tysk geolog och paleontolog
 Emil Benecke (1898–1945), tysk vattenpolospelare
 Franz Benecke (1857–1903), tysk botaniker
 Georg Friedrich Benecke (1767–1844), tysk lärd 
 

Tyska efternamn